Treća hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2006./07.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Izvori 
 Glasnik 3.HRL Središte 2006./07.
 RK Maksimir Pastela, 3. HRL Središte 2006./07. , pristupljeno 5. lipnja 2015.
 RK Trsat 
 Engels Alfirev: 50 godina rukometa u Vodicama i 45 godina rukometnog kluba, Vodice, 2008.

Poveznice 
 1. HRL 2006./07.
 2. HRL 2006./07.

2006-07
m-3